Rinaldo steht für:

 Rinaldo, eine Oper (Opera seria) in drei Akten von Georg Friedrich Händel
 Rinaldo (Brahms), eine Kantate von Johannes Brahms
 Rinaldo (Vorname), ein männlicher Vorname – zu Namensträgern siehe dort

Rinaldo ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Rinaldo (* 1954), italienischer Ingenieur und Hydrologe
 Kajsa Rinaldo Persson (* 1997), schwedische Tennisspielerin
 Matthew John Rinaldo (1931–2008), US-amerikanischer Politiker
 Zac Rinaldo (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
  Renaldo